
Termin -{MC2}- ima više značenja.

 -{MC2}-, ili ACTH receptor, je melanokortin receptor (tip 2).
 -{E = mc2}- je važna i poznata jednačina kojom se uspostavlja ekvivalencija između energije (E) i mase (-{m}-).